Густав Э. Тифентелер (; ) — американский борец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Тифентелер соревновался только в категории до 47,6 кг. Проиграв в полуфинале Роберту Карри, он всё равно получил бронзовую медаль без проведения встречи за третье место.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в Сент-Луисе
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 1904 года